Åggojåkka (Kummarivier); beek in noord Zweden, die afwatert via de Kummarivier
Åggojåkka (Lainiorivier); beek in noord Zweden, die afwatert via de Lainiorivier

Ook:
Alanen Åggojåkka, zijbeek van de Lainio-variant;
Pulep Åggojåkka, zijbeek van de Lainio-variant; 
Pajep Åggo en Pulep Åggo; bergen nabij de bovenstande Alanen en Pulep Åggojåkka
Åggojaure; meer van waaruit de Kumma-variant stroomt;
Åggovári; berg van waaraf de Kumma-variant stroomt.